Муратовская волость (Старобельский уезд)
Муратовская волость (Чувашская АССР)